Il singolare del torneo di tennis Melbourne Indoor 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale Eliot Teltscher 2-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Vitas Gerulaitis (campione)
 Assente
 Eliot Teltscher (finale)
 Steve Denton (semifinali)

 Mark Edmondson (primo turno)
 John Alexander (quarti di finale)
 Paul McNamee (quarti di finale)
 Rod Frawley (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Melbourne Indoor 1982